

Stany Zjednoczone 
 Waller – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Waller – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
 Waller – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Waller (ang. Waller County) – hrabstwo w stanie Teksas

Osoby 
 Augustus Volney Waller – brytyjski neurofizjolog
 Erik Waller – szwedzki żeglarz
 Fats Waller – amerykański pianista
 Frank Waller – amerykański lekkoatleta
 Friedrich Waller – szwajcarski bobsleista
 Hector Waller – australijski kapitan
 Max Waller – belgijski poeta
 Pieter Waller – holenderski strzelec
 William Waller (ok. 1597 – 19 września 1668) – generał angielski

Inne 
 USS Waller (DD-466) – amerykański niszczyciel

Zobacz też 
 Wallern